Носоново — название населённых пунктов в России:

 Носоново — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Носоново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.